«Холо́п 2» — предстоящий российский комедийный фильм режиссёра Клима Шипенко, сиквел фильма «Холоп» (2019). Премьера запланирована на 21 декабря 2023 года.

Сюжет 
После событий первого фильма, Гриша чутко реагирует на любую несправедливость вокруг. Заметив неподобающее поведение мажорки Кати, он решает перевоспитать её тем же способом, который ранее применили к нему.

В ролях

Производство 
В августе 2022 года проект получил поддержку «Фонда кино».

Съёмки фильма начались в середине августа 2022 года в Новоржевском районе Псковской области.

Премьера запланирована на 21 декабря 2023 года.

Примечания 

Фильмы России 2023 года
Кинокомедии России